Владимир Телепнев:
 Телепнев, Владимир Владимирович (1872—1943) — российский военачальник, герой Первой мировой войны
 Телепнев, Владимир Николаевич (1950—2018) — советский и белорусский архитектор.